The Cradle – film del 1922 diretto da Paul Powell
The Cradle – film horror del 2007 diretto da Tim Brown